Close steht für:
 Close (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Close (1993), belgischer Kriminalfilm von Paul Collet (1993)
 Close (2004), deutsches Filmdrama von Marcus Lenz (2004)
 Close (2022), europäischer Spielfilm von Lukas Dhont (2022)
 Close – Dem Feind zu nah, britisch-amerikanischer Actionfilm von Vicky Jewson (2019)
 Close (Album), Musikalbum von Kim Wilde (1988)
 Close-Inseln, Inseln vor der Küste des Georg-V.-Lands, Antarktika
 Kap Close, Kap an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Close, Markenname der Olean Garage Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Close Brothers Land Company Tenant House, in Beaver Creek, Minnesota, ID-Nr. 80002147
 Close House, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 74000791

Siehe auch:

 Clos
 Klose, Familienname